Злотин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Злота).

Известные носители 
 Злотин, Борис Львович (род. 1946) — советский конструктор-изобретатель, инженер.
 Злотин, Григорий Борисович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Злотин, Луис Александер (1910—1946) — канадский физик и химик, участник Манхэттенского проекта.
 Злотин, Роман Исаевич (1940—2023) — российский и американский учёный-биогеограф.
 Злотин, Сергей Григорьевич — учёный-химик, лауреат премии имени Н. Д. Зелинского.

Топоним 
 Злотин — до 1961 г. название села Вербовка в Лугинском районе Житомирской области.

Примечания